Тонелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тонелли, Анналена (1943—2003) — католическая миссионерка, социальный работник и общественный деятель, лауреат премии Нансена.
 Тонелли, Джон (род. 1957) — канадский хоккеист.
 Тонелли, Леонида (1885—1946) — итальянский математик.
 Тонелли, Лоренцо (род. 1990) — итальянский футболист, защитник клуба «Наполи».
 Тонелли, Марк (1957) — австралийский пловец.

 См. также 
 Алгоритм Тонелли — Шенкса
 Теорема Тонелли — Фубини